Jugoslavija je nastupala na Paraolimpijskim igrama od 1972. do 1988. 1992. od sljednica Jugoslavije nastupile su Hrvatska i Slovenija, a kasnije i druge države.

Nastupi

Ljetne POI

Zimske POI 

Države na Olimpijskim igrama